Edward Seymour, I duca di Somerset (1506-1552)
Edward Somerset, IV conte di Worcester (1526 – 3 marzo 1628)
Edward Somerset, II marchese di Worcester (1601-1667)
 Lord Edward Somerset, figlio del V duca di Beaufort (19 dicembre 1776 – 1º settembre 1842)